Ed Sprague est un nom porté par :
 Ed Sprague, Sr. (1945-2020) : ancien joueur américain de baseball ;
 Ed Sprague, Jr. (né en 1967) : ancien joueur américain de baseball, fils du précédent.